Закавка́зская Федера́ция или Закавка́зская федера́ция — краткое название двух государств разного времени, состоявших из Грузии, Армении и Азербайджана:
 Закавказская демократическая федеративная республика (ЗДФР) — создана и ликвидирована в 1918 году.
 Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) — 1922—1936 годы.

Примечания